Edward Plunkett kan syfta på: 

* Edward Plunkett, 4:e baron av Dunsany (död 1521)
 Edward Plunkett, 12:e baron av Dunsany (1713–1781)
 Edward Plunkett, 14:e baron av Dunsany (1773–1848)
 Edward Plunkett, 16:e baron av Dunsany (1808–1889)
 Edward Plunkett, 18:e baron av Dunsany (1878–1957)
 Edward Plunkett, 20:e baron av Dunsany (1939-2011)